I Want It All est une expression anglaise qui signifie en français je veux tout, plusieurs œuvres musicales portent ce nom :

Musique

Album 

 I Want It All, album et chanson de Warren G sortie en 1999.

Chanson 

 I Want It All, chanson de Queen extraite de l'album The Miracle sortie en 1989 ;
 I Want It All, chanson d'Eve's Plum extraite de l'album Envy sortie en 1993 ;
 I Want It All, chanson de Krokus extraite de l'album Rock the Block sortie en 2003 ;
 I Want It All, chanson de Depeche Mode extraite de l'album Playing the Angel sortie en 2005 ;
 I Want It All, chanson extraite de l'album High School Musical 3 sortie en 2008 ;
 I Want It All, chanson de Dangerous Muse extraite de l'album Dangerous Muse EP sortie en 2009.